Vingt-et-Un-Septembre ou XXI-septembre ou 21-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

21 septembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Le nom de voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,
 Le  : Insurrection du sud, à la Martinique.
 Le  : Explosion de l'usine AZF de Toulouse, en Haute-Garonne.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

Références et localisations

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Néant

Voir aussi 

Homonymie
21